Шалансон може да се односи на:

 Шалансон (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Шалансон (Дром), насељено место у Француској, у департману Вијена